CEJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chernigov (Ucraina)